Philippeville is een stad in de Belgische provincie Namen, aan de noordkant van de Fagne. De stad telt zo'n 9000 inwoners en ligt op een hoogte van 269 meter.

Geschiedenis

Na de val van de vesting Mariembourg in 1554 zag keizer Karel V zich genoodzaakt een nieuwe vestingstad te bouwen, die de grens met Frankrijk in het oog moest houden. Koning Hendrik II van Frankrijk trok een verwoestend spoor door de Nederlanden en beschikte nu ook over het steunpunt Mariembourg, dat hij herdoopt had tot Henribourg. Het was de landvoogdes Maria van Hongarije, zuster van de keizer, die de 22-jarige veldheer Willem van Oranje erop uitstuurde om een geschikte plaats te vinden. Bijgestaan door Lazarus von Schwendi liet hij zijn ingenieur Sebastiaan van Noyen op 24 september 1555 een vestingstad uitmeten naar Italiaans model. Volgens het renaissance-ideaal dat ook ten grondslag lag aan Mariembourg, kreeg Philippeville tien stervormig uitlopende straten rond een centraal, rechthoekig plein. De omtrek had de vorm van een vijfhoek, die vanwege de plaatselijke toponomie weliswaar onregelmatig was. Het nieuwe stadje kreeg, naar de troonopvolger Filips, de naam Philippopolis of Philippeville. Het eerste garnizoen bestond uit Duitse lansknechten onder Lazarus von Schwendi.

Door de veroveringsoorlogen van de Zonnekoning moest Philippeville in 1659 aan vijand Frankrijk worden afgestaan in uitvoering van het Verdrag van de Pyreneeën. De sleutels werden het volgende jaar overhandigd en Philippeville werd een enclave die behoorde tot de Intendance du Hainaut. Vauban moderniseerde vanaf 1668 de vestingwerken. Ook veel huizen dateren uit de Franse periode.

Die periode liep ten einde in 1815 toen het tot zware gevechtshandelingen kwam na de nederlaag in Waterloo van Napoleon Bonaparte. Op weg naar Parijs passeerde de verslagen keizer nog kort in Philippeville, dat zich niet overgaf aan de oprukkende geallieerden. Ook na het aftreden van Napoleon op 22 juni maakte het 1700 man sterke garnizoen onder generaal Cassaigne geen aanstalten om zijn positie te verlaten. Daags nadien begonnen de Pruisen toe te komen om de belegering op gang te brengen. Er werden stellingen gegraven in de rotsachtige grond en kanonnen aangevoerd.  De komst van prins August van Pruisen op 10 augustus was het sein dat het bombardement nakend was. Het begon op 16 augustus om 7u. Tegen 9u kwamen de Fransen onderhandelen over capitulatie en tegen de middag was die een feit, tot ongenoegen van sommige inwoners en soldaten. Het Tweede verdrag van Parijs van 20 november 1815 wees Philippeville, samen met Mariembourg, Bouillon en Chimay, toe aan het nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Er werden werken uitgevoerd om het bastion weer op punt te stellen.

Tijdens de Belgische Revolutie ontwapenden de inwoners op 30 september 1830 het garnizoen. Het stadsbestuur uitte zijn steun aan het Voorlopig Bewind. De Conferentie van Londen besliste per verdrag van 14 december 1831 dat de versterking moest worden ontmanteld, wat na lang getreuzel gebeurde in 1853-1856. Op de vrijgekomen plaats zijn ringlanen aangelegd.

In 1878 richtte de stad een standbeeld op voor de overleden koningin Louise Marie van Orléans. Het werk van Jean-Joseph Jaquet stond aanvankelijk op de Place d'Armes, maar is in 2000 verplaatst naar een schoolpark buiten het centrum.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden 
De centrale Place d'Armes met onder meer het stadhuis en de hallen
De 16e-eeuwse Église Saint-Philippe in gotische stijl
De Chapelle Notre-Dame des Remparts, een herbestemd kruitmagazijn

Onder de stad bevinden zich 10 km lange onderaardse gangen uit de zeventiende eeuw, die ooit de buitenposten met de centrale vesting verbonden. Een deel van deze gangen is open voor toeristen.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Aangrenzende gemeenten

Zustersteden
  Saulieu (Frankrijk)

Zie ook
 Lijst van beschermd erfgoed in Philippeville

Literatuur 
Olivier Berckmans, "Mariembourg et Philippeville, villes neuves et fortes de la Renaissance" in: Bulletin de la Commission royale des monuments et des sites, 1977, p. 67-85 en 1979, p. 109-138
Albert de Robaulx de Soumoy, Notice historique sur Philippeville, 1859, 106 p.

Externe link 
 Gemeente Philippeville

 
Plaats in Namen (provincie)